Arrón es el nombre de dos personajes de la mitología griega:

Arrón, un hijo de Clímeno, rey de Orcómeno. En venganza por la muerte de su padre atacó Tebas junto a sus hermanos, entre los que destacaba Ergino. Salieron victoriosos de la conquista, tras la que impusieron a la ciudad beocia un tributo anual del que sólo se libró pidiendo ayuda a Heracles.
Arrón, un hijo de Erimanto que fue padre de Psofis, el fundador de la ciudad homónima.

Fuentes 
Pausanias: Descripción de Grecia, VIII, 24, 1; IX, 37, 1.